България може да се отнася за:
 България, държава на Балканския полуостров
 Стара Велика България, историческа държава североизточно от Черно море
 Волжка България, историческа държава по средното течение на река Волга
 България (тема), византийска тема (с по-голямата част от днешна Северна Македония, значителна част от днешна Сърбия и малка част от днешна България)
 Българско крайбрежие, наименование на крайбрежна зона на остров Ливингстън, Антарктида
 България (Анди), връх в Чампара, Кордилера Бланка, Анди (5120 m)
 България (Кавказ), връх в Кавказ (3205 m)
 2575 България, астероид
 България (1859 - 1863), излизал 1859 – 1863, редактор Драган Цанков
 България (1898 - 1921), излизал 1898 – 1921, редактор Драган Цанков, орган на Прогресивнолиберална партия
 България (вестник в САЩ), български вестник в САЩ
 България (булевард в Пловдив) - булевард в Пловдив
 България (булевард в София), булевард в София
 Хотел България
 Комплекс „България“, сграда в София
 България, стандарти за хляб и брашно

Вижте също 
 Български
 Българи (пояснение)
 Българка (пояснение)
 Българан
 Българите (филм)
 Българизация
 Българизъм
 Булгаристан
 Болгар

 Населени места
 Велики Болгар
 Болгар (град)
 Болград
 Бугариево
 Българаново
 Българево
 Българене (Област Ловеч)
 Българене (Област Плевен)
 Българене (Област Стара Загора)
 Българи (Област Бургас)
 Българи (Област Габрово)
 Българин
 Българка
 Българска поляна
 Български извор
 Българско Сливово
 Българчево